Лос Копалес има више значења:

 Лос Копалес (Хенерал Елиодоро Кастиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Копалес (Хилотлан де лос Долорес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Копалес (Пивамо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Копалес (Сан Мартин де Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Копалес (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Копалес (Ла Уакана), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Копалес (Лазаро Карденас), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Копалес (Баиа де Бандерас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лос Копалес (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Копалес (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику